Два корабля Королевского флота Великобритании носили имя HMS Kentish в честь английского графства Кент:

 HMS Kentish — вооружённое торговое судно, закупленное в 1646 году и числившееся в списках флота до 1647 года.
 HMS Kentish — 46-пушечный корабль 4 ранга, спущен на воду в 1652 году. В 1660 году переименован в HMS Kent. Разбился в 1672 году.

См. также 
 HMS Kent